A Konzervatív Néppárt számos politikai párt neve, többek között:

 Konzervatív Néppárt, Dánia (Det Konservative Folkeparti)
 Konzervatív Néppárt, Németország, rövid életű párt az 1920-30-as években (''Konservative Volkspartei)